Die Football League Second Division 1967/68 war die 65. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1967 und endete am 15. Mai 1968.

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Queens Park Rangers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1968/69 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Sheffield United und FC Fulham die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Rotherham United und Plymouth Argyle. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1968/69 der Third-Division-Gewinner Oxford United und der Drittligavizemeister FC Bury die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1967–68 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1967/68
1967